Il doppio maschile  dell'Abierto Mexicano Telcel 2003 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Bob Bryan e Mike Bryan erano i detentori del titolo, ma hanno perso in semifinale contro David Ferrer e Fernando Vicente.

Mark Knowles e Daniel Nestor hanno battuto in finale 6–3, 6–3  Ferrer e Vicente.

Teste di serie
 Mark Knowles /  Daniel Nestor (campioni)
 Bob Bryan /  Mike Bryan (semifinali)
 Chris Haggard /  Brian MacPhie (primo turno)
 David Adams /  Robbie Koenig (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Abierto Mexicano Telcel 2003
ATP Tour 2003